Invazija tjelokradica (1956.)
Invazija tjelokradica (1978.)